Kahkva (Setomaa), een dorp in de Estlandse gemeente Setomaa
 Kahkva (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald